Plaats in Indonesië
 Sinar Ogan (Abung Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Noord-Lampung in de provincie Lampung
 Sinar Ogan (Tanjung Bintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung